Jezero Hermanna Otta (mađ. Hermann Ottó-tó) je jezero u Mađarskoj.

Nalazi se sjeverno od nekad samostalnog sela Tekeresa. Izduljenog je oblika i pruža se u pravcu sjeverozapad-jugoistok u duljini od otprilike 1,5 km. Kroz zamišljeni luk se ovo jezero nastavlja zapadno u Kovácsszénájsko jezero.

Nalazi se sjeverno od Pečuškog jezera.

Jezero je područje zaštićene prirode i riblji rezervat.

Vanjske poveznice 
 Pečuški portal na engleskom 

Jezera u Mađarskoj